Ingstrup (plaats), plaats in Denemarken
 Ingstrup (parochie), parochie in Denemarken